Алексей Тулубьев:
 Тулубьев, Алексей Александрович (1804—1883) — генерал от инфантерии, георгиевский кавалер (1848)
 Тулубьев, Алексей Дмитриевич (1793—1853) — подполковник русской армии, участник заграничного  похода в Париж после Отечественной войны 1812 года, георгиевский кавалер (1832). Владелец дома 12(13) в Поварском переулке в Санкт-Петербурге.